Die Saison 1998/99 war die 60. Spielzeit der Eliteserien, der höchsten norwegischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum insgesamt 20. Mal in der Vereinsgeschichte Vålerenga Ishockey. Furuset IF stieg in die zweite Liga ab.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zehn Mannschaften insgesamt 44 Spiele. Die vier bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Der Vorletzte der Hauptrunde musste in der Relegation gegen den Zweitplatzierten der zweiten Liga antreten, während der Letztplatzierte der Hauptrunde direkt in die zweite Liga abstieg. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde 
 Tabelle

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen
 (* Mannschaft wurde jeweils ein Punkt abgezogen)

Playoffs

Relegation 
 Gjøvik Hockey – Viking Hockey 1:2 (2:4, 5:3, 2:3)

Weblinks 
 Die Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)

1998
Eishockeysaison 1998/99